Název Maršovský potok má více vodních toků:

 Maršovský potok (přítok Jihlavy) – levostranný přítok Jihlavy v okrese Jihlava
 Maršovský potok (přítok Lužnice) – levostranný přítok Lužnice v okrese Tábor
 Maršovský potok (přítok Pejškovského potoka) – pravostranný přítok Pejškovského potoka v okrese Brno-venkov
 Maršovský potok (přítok Zalužanského potoka) – levostranný přítok přeložky Zalužanského potoka v okrese Teplice